Wsie
 Gorzeń Górny
 Gorzeń Dolny

Wadowice (gmina)